Alcaeus – asteroide
grafia latina del nome Alceo